Antoine Demay (1822-1884) – operaio francese
 Coralie Demay (1992) – ciclista su strada francese
 Layla Demay (1971) – giornalista, regista e scrittrice francese